«Те, кто скоро умрёт» () — будущий американский художественный сериал с Энтони Хопкинсом в главной роли. Режиссёром выступит Роланд Эммерих.

Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Peacock

Сюжет 
Сюжет сериала описывается как масштабная историческая драма, действие которой разворачивается в Древнем Риме II века в захватывающем, сложном и коррумпированном мире гладиаторских боёв. В сериале представлен ансамбль разнообразных персонажей, представляющих разные слои римского общества, где пересекаются и сталкиваются спорт, политика и личные интересы.

В ролях 
 Энтони Хопкинс — император Веспасиан

Производство 
В июле 2022 года стало известно, что сервис Peacock заказал производство исторического сериала, основанного на книге Дэниела Манникса «Those About to Die». Режиссёром станет Роланд Эммерих, а сценаристом и одним из продюссеров — Роберт Родат.

Примечания 

Исторические телесериалы